Паровоз Г:
 Паровоз Г — российский грузовой паровоз выпускавшийся в 1845—1848 годах для Петербурго-московской железной дороги и модернизированный в 1860-е годы с присвоением литеры Г.
 Паровоз Г — российский пассажирский паровоз выпускавшийся в 1901—1903 годах.